Coulonges (Charente)
Coulonges (Charente-Maritime)
Coulonges (Vienne)
ook:
Coulonges-Cohan, Aisne 
Coulonges-les-Sablons, Orne 
Coulonges-sur-l'Autize,  Deux-Sèvres
Coulonges-sur-Sarthe, Orne 
Coulonges-Thouarsais,  Deux-Sèvres